Полуга́р — эталон крепости водки в Российской империи (около 38 % спирта по объёму).

История 
Название происходит от метода измерения с помощью «отжига» и, по цитате из «Полного собрания законов Российской империи» 1830 года, «определяется таким образом, чтобы, влитая в казенную заклеймённую отжигательницу, проба онаго при отжиге выгорела в половину». Название постепенно изменялось от «полувыгарного вина» к «полугарному вину», и наконец, «полугару».

Крепость 
Точность измерения была весьма ограниченной, потому пересчёт крепости полугара на современные градусы алкоголя затруднён. Так, А. Я. Купфер, в своей книге 1860 года указывал на эквивалент, равный 37,5 %. В черновиках Купфер писал:

Официальной крепостью в то время, однако, считались 38 градусов Траллеса (объёмных процентов). Указ Правительствующего Сената от 10 февраля 1843 года утверждал:

Допускалось понижение крепости («усышка»), но не более, чем на 3°.

По указу министра финансов М. Х. Рейтерна в 1866 году крепость простого хлебного вина была увеличена с 38 до 40 объёмных процентов. Сделки со спиртным в пересчёте «на полугар» велись по крайней мере до конца XIX века (по сведениям ЭСБЕ 1892 года).

По замечанию Б. В. Родионова, наиболее надёжным считалось измерение, сделанное в серебряной отжигательнице, отсюда название «серебряного полугара».

В современных источниках также встречается ошибочное утверждение о том, что полугар — это спирт, разбавленный водой на четверть.

У классиков литературы

См. также 
 Пруф

Примечания

Литература 
 
 Родионов Борис Викторович. История русской водки от полугара до наших дней. Эксмо, 2011.

Алкогольные напитки